2016 Kjærgaard Danish FIM Speedway Grand Prix – trzecia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 11 czerwca 2016 na stadionie CASA Arena w Horsens.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Andersa Thomsena. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Mikkel Bech i Mikkel Michelsen.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren

Losowanie pozycji startowych odbyło się 10 czerwca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Dania
2016
2016 w Danii
Horsens